Перські царі з династії Ахеменідів:
 Камбіс І
 Камбіс II